Die Hafenstadt Akkon erlebte während ihrer Geschichte mehrere Belagerungen. Belagerung von Akkon kann sich daher auf folgende Ereignisse beziehen:
 Erfolglose Belagerung von Akkon (1103) durch König Balduin I. von Jerusalem und seine Verbündeten
 Erfolgreiche Belagerung von Akkon (1104) durch König Balduin I. von Jerusalem und seine Verbündeten
 Erfolgreiche Belagerung von Akkon (1189–1191) durch die Kreuzfahrer, die ihrerseits wiederum vom Ayyubiden-Sultan Saladin eingeschlossen wurden, womit er aber den Fall der Stadt nicht verhindern konnte
 Erfolgreiche Belagerung von Akkon (1291) durch den Mameluckensultan Al-Malik Al-Ashraf Chalil (reg. 1290–93)
 Erfolglose Belagerung von Akkon (1799) durch Napoleon Bonaparte während der Ägyptischen Expedition
 Erfolgreiche Belagerung von Akkon (1831–1832) durch Ibrahim Pascha im Auftrag seines Vaters Muhammad Ali Pascha, Gouverneur von Ägypten